Subversion може да се отнася за:
 Subversion – свободна софтуерна програма за контрол на версиите на даден проект – „Apache Subversion”
 Subversion – подривна дейност за сваляне на структурите на властта
 Subversion – готическа метъл песен от 1996 г. на групата „Moonspell”
 Subversion – видео-игра на „Introversion Software”